Niemcy:
 Barendorf – dzielnica miasta Dassow
 Barendorf – dzielnica miasta Grevesmühlen
 Barendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg